Charles André est le pseudonyme collectif utilisé par André Van Hasselt et Charles Hen pour signer des traductions de paraboles tirées des principaux auteurs allemands.

Nom de plume
Pseudonyme collectif
Écrivain belge du XIXe siècle